Ferencváros est un quartier du  de Budapest qui donne son nom à :
 Ferencvárosi Torna Club, un club omnisports :
 sa section football,
 ssa section de hockey sur glace,
 sa section de handball,
 sa section de water-polo.
 la gare de Ferencváros.